

Persone 
 Augusto Vanzo – generale e politico italiano
 Floriano Vanzo – calciatore belga
 Franco Vanzo – hockeista e allenatore di hockey su pista italiano

Altro 
 Chiesa di Santa Maria in Vanzo – chiesa di Padova
 Vanzo – unica frazione di San Pietro Viminario in provincia di Padova